Chandor steht für:
 Chandor (Höhlen), Höhlen im Westen Indiens
 Chandor (Goa), eine Gemeinde im indischen Bundesstaat Goa

Chandor ist der Familienname folgender Personen:
 J. C. Chandor, US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmregisseur